Generalat bezeichnet:

 das Amt des Generals als militärische Funktion, siehe General
 die Offiziersklasse der Generalität
 einen territorialen Bezirk, siehe Generalkommando
 den Sitz der Generalleitung einer Ordensgemeinschaft, siehe Generalkurie
 in der evangelischen Kirche Württembergs historisch eine Generalsuperintendenz, heute meist Prälatur genannt
 Erstes Generalat und Zweites Generalat in der Karriere von Wallenstein, siehe Wallenstein